Take Me High (film), Britse speelfilm uit 1973
Take Me High (single), single van Cliff Richard
Take Me Higher, studioalbum van de Amerikaanse soulzangeres Diana Ross